

Tecnologia
Microsoft Edge, um navegador de Internet para o Microsoft Windows 10
EDGE - tecnologia digital para telefonia celular

Pessoas
Edge (lutador) - o lutador de wrestling profissional Adam Copeland
The Edge - guitarrista, membro da banda U2

Localidades 
Edge Hill - na Geórgia, EUA
River Edge - distrito de Nova Jérsei, EUA

Outros usos
Edge - revista sobre jogos eletrônicos
Ford Edge - automóvel de porte médio da Ford
Edge, uma marca de óleo de motor fabricado pela Castrol
Edge